Москале́нки — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Москаленки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Москаленки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Москаленки — посёлок городского типа в Омской области, административный центр Москаленского района.
 Москаленки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Москаленки — до 1969 г. название села Шевченко в Москаленском районе Омской области.

Украина 
 Москаленки — село в Богуславском районе Киевской области.
 Москаленки — село в Белопольском районе Сумской области.
 Москаленки — село в Глуховском районе Сумской области.
 Москаленки — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Москаленки — село в Чернобаевском районе Черкасской области.

Железнодорожная станция 
 Москаленки — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги